Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 951 dans le monde.

 Route nationale 951 en Belgique
  dans certains départements, en France
 Route européenne 951 en Grèce